

Patronymes 
 Georg Andreas Sorge (1703-1778), organiste et compositeur allemand
 Gustav Sorge, garde du camp de Sachsenhausen
 Reinhard Sorge (1892-1916), poète allemand
 Richard Sorge (1895-1944), un révolutionnaire, journaliste en Allemagne et au Japon et, surtout, un espion de l'URSS au Japon.

Lieux 
 La Sorge, une rivière dans le canton de Vaud, en Suisse.
 UNIL-Sorge est une station du métro de Lausanne.

Voir aussi 
 Sorges

Homonymie de patronyme